Utholmen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Utholmen (ö i Antarktis),

Sverige 

 Utholmen, ö som utgör Västergarns utholme naturreservat, Gotlands län 

Robotskapade Antarktisförgreningar